

Барановичі — місто в Берестейській області, центр Барановицькому районі.
 Барановичі — село в Поставському районі Вітебської області, Юньковська сільська рада.
 Барановичі — село в Ів'євському районі Гродненської області, Трабська сільська рада.
 Барановичі — село в Корелицькому районі Гродненської області, Малюшицька сільська рада.

Див. також 
 Барановичі-Поліські
 Барановичі-Центральні